Collegio elettorale di Melzo – collegio elettorale della Camera dei deputati
Collegio elettorale di Melzo – collegio elettorale del Senato della Repubblica